Kelapa (plaats), een plaats in de provincie Banka-Billiton (Bangka-Belitung) in Indonesië
Kelapa (onderdistrict), een onderdistrict in de provincie Banka-Billiton (Bangka-Belitung) in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing